Солзан — топоним в России:
 Солзан  — поселок в Слюдянском районе Иркутской области.

 Солзан — река приток Байкала.